Noordzijderpolder (Bodegraven)
 Noordzijderpolder (Noordwijk)